Никола́й Я́ковлевич Лангва́ген (1873—1934) — гражданский инженер и архитектор, брат архитектора Владимира Лангвагена

Биография 
Окончил Институт гражданских инженеров. Длительное время работал в Петербургской Уездной Земской Управе. Строил здания в Санкт-Петербурге. Автор построек в Царском Селе.

Умер в 1934 году, похоронен на Волковском православном кладбище. Захоронение в период Великой Отечественной войны утрачено.

Известная постройка в Санкт-Петербурге: Здание Новодеревенской земской школы (1909—1910).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Царского Села (Пушкина)
Архитекторы модерна